Хорія () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Хорія.
 Хорія () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Хорія.
 Хорія () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Хорія.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міток.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Сурділа-Греч.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Аксінтеле.
 Хорія () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Владіміреску.